Mannheim (Midgard), a kilenc világ egyike a skandináv mitológiában

 Mannheim, német város Baden-Württemberg tartományban
 Mannheim (Ontario), Kanada
 Mannheim (Maryland), USA
 Mannheim (Virginia), USA